Paul Gordon puede hacer referencia a:
Paul Gordon Windley, arquitecto y gerontólogo estadounidense.
Paul C. Gordon Jr., baloncestista estadounidense.